Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Estoril Open férfi egyes mérkőzéseit.

A címvédő Juan Martín del Potro ezúttal is bejutott a döntőbe, ahol 6–4, 6–2-re nyert Richard Gasquet ellen.

Kiemeltek 
Az első négy kiemelt a második körben kezdte meg a szereplését.

 'Juan Martín del Potro (győztes)
 Richard Gasquet (döntő)
 Stanislas Wawrinka (elődöntő)
 Albert Ramos (elődöntő)

<li>  Denis Istomin (második kör, feladta)
<li>  Robin Haase (negyeddöntő)
<li>  Albert Montañés ''(negyeddöntő)
<li>  Flavio Cipolla ''(második kör)

Főtábla 
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 LL = szerencsés vesztes
 SE = különleges felmentéssel került a főtáblára
 PR = védett ranglista

Döntők

Felső ág 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
|RD1=1. kör
|RD2=2. kör
|RD3=Negyeddöntők
|RD4=Elődöntők

|RD1-seed03=WC
|RD1-team03= Pedro Sousa
|RD1-score03-1=7
|RD1-score03-2=1
|RD1-score03-3=2
|RD1-seed04=
|RD1-team04= Rui Machado
|RD1-score04-1=63
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=6

|RD1-seed05=SE
|RD1-team05= Balázs Attila
|RD1-score05-1=3
|RD1-score05-2=4
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= Bobby Reynolds
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= Matthew Ebden
|RD1-score07-1=2
|RD1-score07-2=3
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=7
|RD1-team08= Albert Montañés
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed11=Q
|RD1-team11= Iván Navarro
|RD1-score11-1=7
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12=
|RD1-score12-1=65
|RD1-score12-2=2
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= Igor Andrejev
|RD1-score13-1=4
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=3
|RD1-seed14=Q
|RD1-team14= Iñigo Cervantes
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=3
|RD1-score14-3=6

|RD1-seed15=
|RD1-team15= Simone Bolelli
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=2
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=6
|RD1-team16= Robin Haase
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=1
|RD2-team01=|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= Rui Machado
|RD2-score02-1=1
|RD2-score02-2=0
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03= Bobby Reynolds
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=4
|RD2-score03-3=3
|RD2-seed04=7
|RD2-team04= Albert Montañés
|RD2-score04-1=4
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=6

|RD2-seed05=3
|RD2-team05= Stanislas Wawrinka
|RD2-score05-1=7
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=Q
|RD2-team06= Iván Navarro
|RD2-score06-1=65
|RD2-score06-2=1
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=Q
|RD2-team07= Iñigo Cervantes
|RD2-score07-1=7
|RD2-score07-2=4
|RD2-score07-3=2
|RD2-seed08=6
|RD2-team08= Robin Haase
|RD2-score08-1=5
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=6

|RD3-seed01=1
|RD3-team01=|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=7
|RD3-team02= Albert Montañés
|RD3-score02-1=2
|RD3-score02-2=2
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=3
|RD3-team03= Stanislas Wawrinka
|RD3-score03-1=6
|RD3-score03-2=6
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=6
|RD3-team04= Robin Haase
|RD3-score04-1=1
|RD3-score04-2=4
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=1
|RD4-team01=|RD4-score01-1=7
|RD4-score01-2=6
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=3
|RD4-team02= Stanislas Wawrinka
|RD4-score02-1=62
|RD4-score02-2=4
|RD4-score02-3=
}}

 Alsó ág 

 Selejtező 
 Kiemeltek 

  Daniel Muñoz-de la Nava (feljutott)
  Javier Martí (feljutott)
  Iñigo Cervantes (feljutott)
  Iván Navarro (feljutott)

<li> Jevgenyij Koroljov (első kör)
<li> James McGee (második kör)
<li> Nick van der Meer (első kör, feladta)
<li> Sergio Gutiérrez-Ferrol (harmadik kör)

 Főtáblára jutottak 

  Daniel Muñoz-de la Nava
 ''' Javier Martí

<li>  Iñigo Cervantes
<li>  Iván Navarro

Selejtezőtábla

Első selejtezőág

Második selejtezőág

Harmadik selejtezőág

Negyedik selejtezőág

Források 
 Főtábla eredményei
 Selejtező eredményei

F1